Beijiao Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beijiao (socken i Kina, Henan, lat 34,82, long 114,36), 
 Beijiao (socken i Kina, Henan, lat 33,65, long 114,65), 
 Beijiao (socken i Kina, Henan, lat 33,41, long 115,07), 

Robotskapade Kinaförgreningar